Tomasz Jenő (1896–1950) magyar klasszika-filológus tanár
 Tomasz Jenő (1935– ) kémikus, id. Tomasz Jenő fia